Oreella är ett släkte av trögkrypare. Oreella ingår i familjen Oreellidae.

Oreella är enda släktet i familjen Oreellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Oreella